Чхве Джинён (Choi Jin-young, 최진영; 17 ноября 1970 года — 29 марта 2010 года) был довольно популярным южно-корейским актером и певцом, покончил с собой, 29 марта 2010, повесившись на кабеле у себя дома. За полтора года до этого его родная сестра Чхве Джинсиль также совершила самоубийство.

Работы на телевидении 
 92 고래사냥 (KBS2, 1992)
 Our Paradise 2 (MBC, 1993)
 아내가 있는 풍경 (KBS2, 1996)
 도시남녀 (SBS, 1996)
 Power of Love (MBC, 1996)
 방울이 (MBC, 1997)
 It’s OK Because I Love You (KBS2, 2007)

Работы в кино 
 Well, Let’s Look at the Sky Sometimes (1990)
 You Know What? It’s a Secret 2 (1991)
 Does the American Moon Rise Over Itaewon? (1991)
 Beyond the Mountain (1991)
 Teenage Love Song (1991)
 I Want to Live Just Until 20 Years Old (1992)
 멀고 먼 해후 (1995)
 Final Blow (1996)
 젊음의 문을 열고 (1996)

Работы в театре 
 A Midsummer Night's Dream (2009)

Дискография

Награды 
 1999 SBS Gayo Daejeon: Rock Award
 2000 대한민국 영상음반대상: Best Newcomer
 2000 Golden Disk Awards: Best Newcomer

См. также 
 Самоубийства в Южной Корее
 Самоубийства в Японии

Примечания 

Повесившиеся
Музыканты поп-рока
Лауреаты Mnet Asian Music Awards
Рок-вокалисты Республики Корея